Ашшур-раби:

 Ашшур-раби I — правитель г. Ашшура, правил приблизительно в 1472 — 1452 годах до н. э.
 Ашшур-раби II — царь Ассирии, правил приблизительно в 1013 — 972 годах до н. э.